Aurelius Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Aurelius Township (Michigan)
 Aurelius Township (Ohio)